Brabetz ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Brabetz (* 1993), südafrikanisch-deutsche Geigerin
 Friederike Brabetz (* 1999), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Brabec
 Brabeți